Denumirea de Ribarița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ribarița, un sat în comuna Teteven, regiunea Loveci;
 Ribarița, un sat în comuna Etropole, regiunea Sofia.